Celo o Çelo può riferirsi a:

Cinema
Celo, film di Fabián Forte del 2009

Persone
Alain Celo (1960), violista e compositore francese
Ledina Çelo (1979), detta Çelo, cantante e modella albanese

Televisione
Çelo, film per la TV di Biket İlhan del 2016